Skarpnäs kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarpnäs (Vårdö, Åland), 
 Skarpnäs, Iniö, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar